Tapia steht für folgende Orte:
 Tapia (Timiș), Ort in Rumänien
 Tapia (Tucumán), Stadt in der Provinz Tucumán, Argentinien
 Tapia de Casariego, Ort in Asturien, Spanien
 Villanueva de Tapia, Gemeinde in Málaga, Spanien

Tapia ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés de Tapia (um 1498–1561), spanischer Offizier und Konquistador
 Andrés de Tapia Motelchiuh († 1530), aztekischer Gouverneur von Tenochtitlán
 Antonio Tapia (* 1949), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Ariel Lascarro Tapia (* 1967), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Magangué
 Augusto Tapia (1893–1966), argentinischer Geologe und Paläontologe
 Bernardino Vázquez de Tapia (um 1490–nach 1552), spanischer Konquistador
 Bernardo Andrés Álvarez Tapia (* 1980), chilenischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Concepción
 Bill Tapia (1908–2011), US-amerikanischer Musiker
 Carlos Tapia (* 1962), argentinischer Fußballspieler
 Cecilia Hidalgo Tapia (* 1941), chilenische Biochemikerin und Hochschullehrerin
 Héctor Tapia (Héctor Santiago Tapia Urdile; * 1977), chilenisch-italienischer Fußballspieler
 Héctor Tapia García, mexikanischer Fußballspieler
 Humberto Tapia Díaz (* 1960), peruanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Chachapoyas
 Johnny Tapia (1967–2012), US-amerikanischer Boxer
 José Tapia (* 1905), kubanischer Fußballtrainer
 José Félix Tapia, spanischer Schriftsteller
 Keith Tapia (* 1990), puerto-ricanischer Boxer
 Luis José Sartorius Tapia (1820–1871), spanischer Politiker
 Manuel Tapia (1835–1915), chilenischer Maler
 Marcelo Tapia (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Margarita Tapia (* 1976), mexikanische Langstreckenläuferin
 Nelson Tapia (* 1966), chilenischer Fußballspieler
 Ramón Tapia (1932–1984), chilenischer Boxer
 Renato Tapia (* 1995), peruanischer Fußballspieler
 Ricardo Samuel Tapia (* 1981), mexikanischer Radrennfahrer
 Richard A. Tapia (* 1939), US-amerikanischer Mathematiker
 Yoel Tapia (* 1984), dominikanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Las Tapias